George Abbot může být: 

 George Abbot (biskup) (1592–1633) – anglický duchovní, arcibiskup canterburský
 George Abbot (spisovatel) (přibližně 1603–1649) – anglický spisovatel a politik